L’ojhapath (ou chakma, changma) est un alphasyllabaire utilisé pour écrire la langue changma kodha ou le pali. La transcription des mots peut faire apparaître de nombreuses différences d’orthographe. Le dessin des lettres est très proche de l’alphabet birman.

Représentation informatique 
La plage de caractères Unicode prévue pour l'ojhapath s'étend de U+11100 à U+1114F.

 Voir aussi : Table des caractères Unicode/U11100

Le code ISO 15924 du ojhapath est Cakm.

Références

Bibliographie 

 
 
 
 

Alphasyllabaire d'origine indienne